

Цехолеви — село в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства
 Цехолеви — село в гміні Конажини Хойницького повіту Поморського воєводства